Кра́сная пло́щадь () — одна из старейших площадей столицы Чувашской Республики — города Чебоксары, расположена в центре города, в Ленинском районе, ограничена с севера и запада Чебоксарским заливом, с востока — улицей Ярославской, переходящей в транспортно-пешеходную дамбу, с юга — капитальной застройкой и имеет размеры: длина — 400 м, ширина — 150 м.

На площади расположен памятник чувашскому поэту К. В. Иванову, Аллея чемпионов с именами выдающихся спортсменов Чувашии.

Площадь является популярным местом отдыха горожан и привлекает многочисленных гостей города. В День города Чебоксары и День Чувашской республики площадь является одним из основных мест проведения масштабных торжеств.

История 
Ранее по данной территории проходила улица Плеханова, но при заполнении Чебоксарского залива, в 1996 году, части улиц оказались под водой, а оставшиеся строения по улице Плеханова впоследствии были включены в состав Красной площади. Гостиница «Волга» раньше была на месте площади.

До революции на старом месте Красной площади существовала Базарная площадь, которая в советское время подверглась глобальной перестройке и была переименована в Красную. К площади примыкали Детский парк им. 10-летия Октября и парк имени Н. К. Крупской.

До июля 1979 года было снесено историческое здание «Дом Решетникова» (в котором размещался Чебторг), располагавшейся на старой Красной площади; с этой же площади исчезли дома дореволюционной архитектуры — Дом Кологривова, Дом Волковой, Дом Дряблова, Дом Геронтьева, Дом Игумнова.

Здания и сооружения 
 № 3 — Институт усовершенствования врачей
 № 3 — кафе «Старая площадь»
 
 № 4б — кафе «Фиеста»
 № 5 — Чувашский национальный музей
 № 7 — Чувашский драматический театр
 № 15/1 — Центр современного искусства (музей)
 № 15/1 — ОАО «Ростелеком» (телеграф/телефон)
 Кафе облако

Транспорт 
 С февраля 2019 года автобусные и троллейбусные маршруты не проходят по Красной площади (ранее на площади были остановка автобуса маршрута № 20 и конечная остановка трёх троллейбусных маршрутов — № 15, № 18, № 100). Ближайшая к площади остановка общественного транспорта — «Дом мод», расположена на улице Композиторов Воробьёвых.

Современное состояние 
С июля 2019 года по 24 июня 2020 года Красная площадь была закрыта на реконструкцию (реализация проекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера „Чувашия — сердце Волги“»).

Смежные улицы 
 Бульвар Купца Ефремова
 Президентский бульвар
 Улица Композиторов Воробьёвых
 Улица Карла Маркса
 Улица Константина Иванова
 Ленинградская улица
 Ярославская улица

Примечания

Ссылки 
 [www.360cities.net/image/cheb-90-th-scene Панорама Красной площади перед проведением праздника в честь 90-летия Чувашской Республики]
 Памятник Василию Николаеву (перекрёсток Ярославской улицы и Красной площади)
 Красная площадь на карте города + фото домов

Достопримечательности Чебоксар
Площади Чебоксар